Сен-Жак-ан-Вальгодма́р, Сен-Жак-ан-Вальґодмар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний схід від Парижа, 175 км на північ від Марселя, 25 км на північ від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 138,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жак-ан-Вальгодмар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жак-ан-Вальгодмар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи